Cet article recense les éoliennes Bollée produites : la liste comporte 350 unités référencées, dont 104 encore en place.

Liste 
La première colonne du tableau suivant donne à chaque éolienne connue un numéro (de 1 à 350)  précédé d'une lettre A, B ou C :
 la lettre A correspond aux éoliennes Bollée produites entre 1870 et 1894 ; elles sont toutes de type colonne ; le tableau les range par date d'installation croissante ; leur numéro est compris entre 1 et 218. 
 la lettre B correspond aux autres éoliennes Bollée de type colonne produites entre 1894 et 1902 ; leur numéro est compris entre 219 et 271 ;
 la lettre C correspond aux éoliennes de type pylône produites entre 1900 et 1933 ; faute de renseignement sur leur date d'installation, elles sont rangées alphabétiquement ; leur numéro est compris entre 272 et 350.

La colonne Achat indique l’année d’installation de l’éolienne avec, en note (repère p), le nom des acheteurs privés, ou sans note (lettre c) l’indication que l’acheteur est la commune.

La colonne Mod indique le modèle de l’éolienne (1, 2, 3 ou 4) selon le code défini ici.

L’avant-dernière colonne État actuel indique comme « en place » les éoliennes dont une partie du mécanisme existe toujours à l’emplacement indiqué. Elle indique par le code D les éoliennes qui ont été démontées, démantelées ou détruites.

La dernière colonne Liens signale, pour certaines éoliennes, leur classement aux monuments historiques (MH), les articles wikipédia (wp) ou Monumentum (mon) qui leur sont dédiés et des photos qui les illustrent (photo).

Galerie

Annexes

Sources 

 Site des amis de l'éolienne Bollée
 .

Articles connexes

Notes et références

Monuments historiques 
Ici sont précisés les classements et inscriptions des éoliennes Bollée aux monuments historiques suivant leur référence dans la base Mérimée.

Propriétaires privés 
Ci-dessous figurent les noms de quelques-uns de premiers propriétaires privés d’éoliennes Bollée.

02
Eoliennes Bollee
Eolienne Bollee